Владимир Зафиров е български бивш футболист, защитник.

Кариера 
В кариерата си е играл още за Сливен 2000, ЦСКА (София), Конелиано (Герман), Нафтекс (Бургас), Черноморец (Балчик) и Етър 1924,Берое (Стара Загора. Има над 200 мача в Първа професионална футболна лига.

Статистика по сезони 
Към 15 февруари 2015 г.

Български футболисти
Футболисти на Сливен
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на Нафтекс (Бургас)
Футболисти на Черноморец (Балчик)
Футболисти на Етър 1924 (Велико Търново)
Футболисти на Берое
Футболисти на Верея (Стара Загора)